Bystrá dolina je pojmenování více údolí na Slovensku:

Nízké Tatry 
 Bystrá dolina (Ďumbierske Tatry) – údolí v podcelku Ďumbierske Tatry v Nízkých Tatrách
 Bystrá dolina (Kráľovohoľské Tatry) – údolí v podcelku Kráľovohoľské Tatry u Spišského Bystrého v Nízkých Tatrách
 Bystrá dolina (větev Svarínské doliny) – údolí v podcelku Kráľovohoľské Tatry u Svarína v Nízkých Tatrách

Západní Tatry 
 Bystrá dolina (Západní Tatry) – údolí v Západních Tatrách

Veľká Fatra 
 Bystrá dolina (Veľká Fatra) – údolí ve Veľké Fatře